Jędrzejewo ist Name folgender polnischer Orte:
 Jędrzejewo (Czarnków) (Putzig), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czarnków
 Jędrzejewo (Lubasz), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Lubasz
 Jędrzejewo (Lniano) (Andreasthal), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Lniano
 Jędrzejewo (Sochocin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Sochocin